
Termin -{ASU}- ima više značenja.

 Državni univerzitet Arizone
 Državni univerzitet Alabamee